Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1988 probíhala v soulském Tenisovém centru Olympijského parku. Soutěž se konala v období od 20. září do 1. října 1988 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Neodex. Nastoupilo do ni 64 tenistů. Hrálo se na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z olympiády v roce 1924 byl americký pár Francis Hunter a Vincent Richards.

Olympijský turnaj 
Překvapením se stala porážka šestých nasazených Kanaďanů Granta Connella s Glennem Michibatou od dánského páru Morten Christensen a Michael Tauson ve čtyřech setech. Christensen na deblovém žebříčku ATP figuroval na 206. místě a Tauson na 268. pozici.

Olympijské vítězství vybojovala nejvýše nasazená americká dvojice, složená ze světové dvojky Kena Flacha a trojky Roberta Segusa, jejíž členové ve finále zdolali španělské turnajové dvojky Sergia Casala s Emiliem Sánchezem po pětisetovém dramatu. O vítězích rozhodl až závěr páté sady poměrem gamů 9–7. Casalsovi patřila na žebříčku ATP pro čtyřhru aktuálně desátá příčka a Sánchezovi osmá. Šampioni tak získali dvacátý druhý společný titul a každý z nich dvacátý třetí deblovou trofej.

Zápas o bronzovou medaili nebyl odehrán a tento olympijský kov připadl oběma poraženým semifinálovým dvojicím – Miloslavu Mečířovi s Milanem Šrejberem z Československa a Stefanu Edbergovi s Andersem Järrydem ze Švédska.

Nasazení párů 
 ' (vítězové, zlato)
  (finále, stříbro)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (semifinále, bronz)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (semifinále, bronz)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-5
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále o zlatou medaili

| team-width=200

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= 
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=1
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 

| RD1-seed3=5
| RD1-team3= 
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-score3-4=2
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= 
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=6
| RD1-score4-4=6
| RD1-score4-5= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=65
| RD2-score1-4=61
| RD2-score1-5=9
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= 
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=77
| RD2-score2-4=77
| RD2-score2-5=7
}}

 Horní polovina 

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=78
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= 
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=66
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= 
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= 
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= 
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=2
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1988